Водјеради могу бити:

 Водјеради (Трнава), насељено мјесто у округу Трнава, Трнавски крај, Словачка Република
 Водјеради (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Водјеради (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Водјеради (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република